Корпут 
Фамилия
 Корпут, Йоханнес ван дер  (1890—1975)  — нидерландский математик.
 Корпут, Мишель ван де (род. 1956)  — нидерландский футболист.
 Корпут, Роберт ван де (род. 1988) — нидерландский диджей и музыкальный продюсер, более известный под псевдонимом Hardwell 

Топоним
 Корпут — река в России, протекает по Ханты-Мансийскому АО.